

Homonymie 
 Leucothrix, bactérie décrite par Oerstedt en 
 Leucothrix, diptère décrit par Munro en 

Homonymie de taxons en biologie